Hatzenbeck steht für:
 Hatzenbeck (Wuppertal), eine Ortslage von Wuppertal-Elberfeld, Nordrhein-Westfalen
 Hatzenbeck (Wupper), ein Zufluss der Wupper in Nordrhein-Westfalen